

Особи 

 Вісенте Алейксандре-і-Мерло — іспанський поет
 Еме Мерло — французький письменник
 Моріс Мерло-Понті — французький філософ
 Франсіско Хосе Мерло де ла Фуенте — іспанський колоніальний чиновник

Географічні об'єкти

Мерло () — місто в аргентинській провінції Буенос-Айрес
 Мерло (округ) () — округ в аргентинській провінції Буенос-Айрес

Мерло () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна

Річка:
 Мерло — річка у Харківській та Полтавській областях
Села:
 Мерло — Харківська область, Богодухівська міська громада
 Мерло — Харківська область, Золочівська селищна громада

Інше 
 Мерло () — винний сорт винограду